Костромско́й проспект — меридиональный проспект в историческом районе Удельная Выборгского административного района Санкт-Петербурга. Проходит от Удельного проспекта до Поклонногорской улицы. Прерывается на участке от Енотаевской до Елецкой улицы. Параллелен Ярославскому проспекту.

История 
Проспект получил название в 1880-х годах по городу Костроме.

Пересечения 
С юга на север (по увеличению нумерации домов) Костромской проспект пересекают следующие улицы:
 Удельный проспект — Костромской проспект примыкает к нему;
 Ломовская улица — примыкание;
 Кубанская улица — примыкание;
 Кольская улица — пересечение;
 Калязинская улица — пересечение;
 Заславская улица — примыкание;
 Енотаевская улица — Костромской проспект примыкает к ней;
 Елецкая улица — Костромской проспект примыкает к ней;
 Скобелевский проспект — пересечение;
 Забайкальская улица — пересечение;
 Мезенская улица — примыкание;
 Олонецкая улица — пересечение;
 Мышкинская улица — пересечение;
 улица Сергея Марго — пересечение;
 Громовская улица — примыкание;
 Поклонногорская улица — Костромской проспект примыкает к ней.

Транспорт 
Ближайшая станция метро — «Удельная» (около 100 м по прямой от примыкания к Енотаевской и Елецкой улицам). На расстоянии около 1,2 км по прямой от конца проспекта находится станция «Озерки». Обе станции относятся ко 2-й (Московско-Петроградской) линии.

Движение наземного общественного транспорта по проспекту отсутствует.

На месте отсутствующего участка Костромского проспекта между Енотаевской и Елецкой улицами находится конечная станция трамвая «Удельная» (маршрут № 9).

На расстоянии около 200 м от Костромского проспекта (по Скобелевскому проспекту) находится железнодорожная платформа Удельная.

Общественно значимые объекты 
 педагогический колледж № 4 — дом 46;
 Берёзовый сад (у пересечения с Олонецкой улицей);
 паркинг (у пересечения с Олонецкой улицей) — Олонецкая улица, дом 10;
 детский сад № 81 — Ярославский проспект, дом 66, корпус 2;
 детский сад № 90 — дом 63;
 паркинг (у пересечения с улицей Сергея Марго) — дом 62.

См. также 
 Костромская улица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Костромской проспект в Энциклопедии Санкт-Петербурга